Иван Иванович Абрамов:
 Абрамов, Иван Иванович (1912—1990) — советский бриолог.
 Абрамов, Иван Иванович (1936 — ?) — советский футболист.
 Абрамов, Иван Иванович (1961—2012) — советский и российский футболист.